Der Dreiband-Weltcup 1989/4 war das 4. Weltcupturnier im vierten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 10. bis zum 11. Dezember 1989 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Paradise statt. Es war das erste Dreiband Weltcup-Turnier in den Vereinigten Staaten.

Geschichte 
Das Weltcup Turnier startete für Ex-Weltmeister Nobuaki Kobayashi sehr schlecht. Gegen den ungesetzten US-Amerikaner Michael Hallon gab es erneut eine Erstrunden Niederlage. Damit ist sein BWA-Platz in der neuen Saison, in der nur noch zwei Japaner gesetzt sind, gefährdet. Sein Landsmann Jun’ichi Komori erreichte dagegen das Finale. Auch für den bis jetzt in der Weltmeisterschaft führenden Ludo Dielis gab es gegen Marco Zanetti bereits im Achtelfinale das Aus. Ganz stark zeigte sich der amtierende Weltmeister Torbjörn Blomdahl. Nur im Halbfinale gegen Raymond Ceulemans wurde es sehr knapp. Nach 0:2 Satzrückstand schaffte er noch einen 3:2-Sieg. Im Finale aber ließ er Komori keine Chance und siegte mit 4:0 Sätzen. Blomdahl erzielte auch alle Turnierrekorde.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Nobuaki Kobayashi
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Dieter Müller
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Francis Connesson
  Rini van Bracht
  Marco Zanetti
  Allen Gilbert
  Yoshihiko Mano

Ausrichterplätze:
  Michael Hallon
  Soo Kim
  Dick Reid
  Karsten Lieberkind

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Nobuaki Kobayashi, Jun’ichi Komori und Raymond Ceulemans) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1989 4
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Paradise (Nevada)